Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Citi Open 2014 nastoupilo čtrnáct dvojic. Dva nejvýše nasazené páry získaly volný los do druhé kola. Obhájcem titulu byly Šúko Aojamová a Ruska Věra Duševinová, které nestartovaly společně. Duševinová do turnaje nezasáhla.

Deblovou soutěž vyhrála druhá nasazená japonsko-kanadská dvojice Šúko Aojamová a Gabriela Dabrowská, jejíž členky ve finále hladce zdolaly Japonky Hiroko Kuwatovou hrající po boku Kurumi Naraové ve dvou setech 6–1 a 6–2. Vítězný pár si rozdělil částku 12 300 dolarů a obě tenistky si do deblového žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Aojamová tak obhájila washingtonskou deblovou trofej z roku 2013.

Nasazení párů 
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  '''Šúko Aojamová /  Gabriela Dabrowská (vítězky)
  Vania Kingová /  Taylor Townsendová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Arina Rodionovová /  Olivia Rogowská ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Citi Open 2014